Vierung (ursprüngliche Bedeutung: Quadrat) bezeichnet:
 im Kirchenbau den Raum des Zusammentreffens des Haupt- und Querschiffes einer Kirche, siehe Vierung
 einen Begriff im Bergbau, siehe Vierung (Bergbau)
 in der Heraldik eine Aufteilung des Wappenschildes, siehe Vierung (Heraldik)
 in der Heraldik das Quadrat als Figur, Mittelvierung, siehe Viereck (Heraldik)
 ein Ersatzstück aus Naturstein, das von Steinmetzen angefertigt wird, siehe Vierung (Steinmetz)